Эллингер:

 Эллингер, Антонин (1619—1774) — австрийский иезуит и проповедник.
 Эллингер, Йожеф (1820—1891) — венгерский оперный певец (тенор), родоначальник певческой династии.
 Эллингер, Йожефа (1852—1920) — венгерская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Эллингер, Фридрих Филипп (1900—1962) — американский радиобиолог.

Примечания